«К чёрту на рога» — итальянская кинокомедия режиссёра Дженнаро Нунцианте.
Мировая премьера состоялась 1 января 2016 года.

Содержание 
Кекко служил в Управлении охоты и рыболовства. Но в министерстве решили сократить штаты. Тех, кто отказывался увольняться, посылали в командировку «к чёрту на рога».

Кекко не захотел расставаться со службой и начался полный приключений период в его жизни. В очередной раз Кекко отправили на Северный полюс, где он встретил свою любовь.

В ролях 
 Кекко Залоне — Кекко
 Джулия Мишелини — Марика
 Дино Аббреция — Альфредо
 Ивано Марескотти — отец Марики
 Сония Бергамаско — доктор Сирони
 Лино Банфи — сенатор Бинетто (в титрах не указан)
 Маурицио Микели — отец Кекко

Кассовые сборы 
Фильм собрал 65,3 миллиона евро, став самым кассовым итальянским фильмом всех времён.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии Италии